1993 Голяма награда на Сан Марино е 13-о за Голямата награда на Сан Марино и четвърти кръг от сезон 1993 във Формула 1, провежда се на 25 април 1993 година на пистата Имола близо до град Имола, Италия.

Репортаж 
Айртон Сена пристигна на трасето в Петък пет минути преди сесията да започне. Той прави две завъртания по едно в петък и събота като той се завъртя след последния завой, идвайки към старт-финалната права. Майкъл Андрети копира инцидента на бразилеца като за Макларън това е пълен ужас. Все пак и двамата се класираха на 4-та и 6-а позиция след квалификациите. Отново Уилямс окупираха първа редциа за трети пореден път като Ален Прост стартира от пол-позиция макар че той пропусна цялата сесия в петък след инцидент с Ферари-то на Жан Алези. Михаел Шумахер е в центъра на внимание и объркване поради гумите които използва в петък, а времето е анолирано и после върнато.

Хил стартира отлично към първия завой пред Сена, Прост, Бергер, Вендлингер, Андрети и Алези, докато Марк Блъндел се завъртя като Тиери Бутсен също е потърпевш, което доведе и до неговото отпадане обиколка по-късно. Рикардо Патрезе също имаше лош късмет като се завъртя на завоя Тоса и напускайки състезанието. Малко по-късно Прост започна да атакува Макларън-а на Сена, докато Хил увеличи преднината си на 2.5 секунди. Класирането в челото не се е променило за 7 обиколки, преди французина да изпревари бразилеца за втора позиция. После Сена спря за нови гуми както и останалите състезатели след него. Хил остана на трасето малко по-дълго, но загуби много време в неговия пит-стоп. Това даде шанс на Ален да го изпревари, а малко по-късно и Сена също да мине пред британеца. По време на пит-стоповете Герхард Бергер отпадна поради повреда на скоростната кутия. На 21-ва обиколка Хил се опита да се доближи до Макларън-а преди спирачките му да откажат и да затъне на пясъка. Това даде шанс на Шумахер да мине с позиция напред пред Вендлингер, Андрети и Алези. Американецът не остана за много дълго от 5-а позиция след като той се завъртя. Това е 4-то поредно отпадане за Андрети от Киалами по-рано. Брандъл мина с позиция напред след отпадането на американеца. Съеденителят на Алези се предаде на 41-ва об. след като е 4-ти, завършвайки шансовете за Ферари да бъде на подиума. Две обиколки по-късно състезанието на Сена също завърши поради хидравлична повреда. Шумахер, Брандъл, Вендлингер, Лехто и Хърбърт минават с позиция напред до 48 обиколка, преди австриеца да отпадне с повреда на двигателя. За Алесандро Занарди неговото състезание също завърши, след като се завъртя на последния шикан в опита си на изпревари другия пилот на Заубер Джей Джей Лехто като остави поражения по задна лява гума с пламъци по задната част на Лотус-а. Хърбърт не остана дълго на 5-а позиция след като и неговия двигател се повреди което даде шанс на Филип Алио и Фабрицио Барбаца да минат на 5-а и 6-а позиция до финала. Междувременно Ален Прост намали преднината си със Сена при пилотите след тази победа с Шумахер, Брандъл, Лехто, Алио и Барбаца в топ 6.

Класиране

Бележки 
 Повредата в двигателя на Джей Джей Лехто не му струва позиция, като нито един пилот не е бил със същата обиколка като него след повредата.
 Това е най-доброто представяне на Филип Алио от 107 старта в които е участвал през кариерата си. Това са последните точки на французина.

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Сан Марино